Hossa kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hossa (ö i Finland), Satakunta, Björneborg, 
 Hossa nationalpark, tidigare nationellt strövområde, nationalpark i juni 2017, Suomussalmi, 

Robotskapade Finlandförgreningar